Trinity est le mot anglais pour trinité. Il peut faire référence à :

Un hydronyme 
 Trinity, un fleuve du Texas qui arrose la ville de Dallas ; 
 Trinity, une rivière de la Californie.

Un toponyme

Trinity, une île de l'Archipel Palmer dans la péninsule Antarctique.

Trinity, une ancienne circonscription fédérale en Ontario ;
 Trinity, une ville située sur l'île de Terre-Neuve.

Comtés
 Trinity County, un comté américain du Texas ;
 Trinity, un comté américain de la Californie ;
Localités
 Trinity, une municipalité du comté de Morgan en Alabama ;
 Trinity, une ville de Caroline du Nord ;
 Trinity, une census-designated place de Floride ;
 Trinity, une ville située dans le comté de Trinity, au Texas.

Géorgie du Sud 
 Trinity, une île de Géorgie du Sud appartenant au Royaume-Uni.

Un nom de personne 
 Trinity, le personnage féminin central de la trilogie de films Matrix ;
 Trinity, un chanteur de reggae et de ragga ;
 Trinity, nom de ring de la catcheuse Stephanie Finochio ;
 Trinity, personnage du jeu Warframe.

Un nom de projet 
 Trinity, nom de code du premier essai nucléaire de l'Histoire ;
 Trinity (KDE3), un projet informatique dérivé (fork), continuation du projet de l'environnement de bureau .

Un titre d'œuvres 

 Trinity, une série télévisée américaine créée par Matthew Carnahan diffusée en 1998 sur NBC ;
 Trinity, une série télévisée britannique créée par Kieron Quirke et Robin French diffusée en 2009 sur ITV ;
 Trinity (Past, Present and Future) un album du groupe Slum Village (2002).
 The Trinity Session, un album studio du groupe canadien Cowboy Junkies (1988).
 Trinity, un album du rappeur français Laylow (2020).

Autres 
 Trinity, un jeu de rôle publié par White Wolf, puis Sword & Sorcery Studios et Onyx Path Publishing ;
 Trinity, un jeu vidéo développé et édité par Infocom et sorti en 1986 ;
 Trinity Yachts, LLC, fabricant de yachts privé américain ;
 Trinity, une bague créée en 1924 par Louis Cartier ;
 Trinity Session, équipe de production d’art contemporain.

Une abréviation 
Trinity peut également être utilisé comme abréviation de :
 Trinity Broadcasting Network, une chaîne de télévision évangélique américaine ;
 , nom de divers établissements d'enseignement supérieur à travers le monde.

Voir aussi 
 

Abréviation
Homonymie d'hydronyme